Pawlitschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Ljudmila Michailowna Pawlitschenko (1916–1974), ukrainische Militärperson und Heldin der Sowjetunion
 Semjon Alexandrowitsch Pawlitschenko (* 1991), russischer Rennrodler